La pallavolo maschile ai Giochi europei viene disputata con cadenza quadriennale durante i Giochi europei: la disciplina è stata introdotta nei giochi dalla prima edizione e partecipano al torneo dodici squadre nazionali europee.

Edizioni

Medagliere

Voci correlate
Pallavolo ai Giochi europei

Collegamenti esterni